Лас-Вентас-кон-Пенья-Агилера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 139 км². Население — 1364 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания 

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо
Города Сьюдад-Реаля